«Аль-Духаиль» () — катарский профессиональный футбольный клуб из Дохи, выступающий в высшей лиге чемпионата Катара по футболу.

История 
Клуб был основан в 1938 под названием «Аш-Шорта», в 2009 был переименован в «Лехвия», а в 2017 — в «Аль-Духаиль». По нынешним временам бюджет этого клуба является наибольшим в Катаре.

После своего переименования, клуб начал играть во Второй лиге Катара, где занял второе место и вышел в высший дивизион, где в первый сезон стал чемпионом.

В сезоне 2011/12 «красные рыцари» повторили прошлогодний успех и во второй раз стали чемпионами Катара.

Достижения 
 Чемпионат Катара:
 Чемпион (7): 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Вторая лига Катара:
 Победитель (1): 2009/10
 Кубок эмира Катара:
 Обладатель (3): 2016, 2018, 2019
 Кубок Наследного принца Катара:
 Обладатель (3): 2013, 2015, 2018
 Кубок шейха Яссима:
 Обладатель (2): 2015, 2016

Текущий состав 

По состоянию на 6 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Катара
Спорт в Дохе